Чабо́нг () — город на крайнем юге Ботсваны, административный центр округа Кгалагади.

Общая информация 
Входит в состав субокруга Южный Кгалагади. Расположен в пустыне Калахари, недалеко от границы с ЮАР, на высоте 962 м над уровнем моря. Вблизи Чабонга осуществляется добыча алмазов. В городе расположена больница, которая обслуживает значительные территории этой пустынной местности. Имеется аэропорт.

Климат

Население 
По данным переписи 2011 года население города составляет 7869 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ботсваны